2 miejscowości w Polsce: 
 Ciecholewy – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Konarzyny 
 Ciecholewy – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Starogard Gdański